Чарлз Аббот, также Чарлз Эббот () английские имя и фамилия.

Известные носители:

 Чарлз Аббот (1757-1829) британский юрист и государственный деятель, 1-й барон Колчестер, член Палаты общин.
 (1761-1817) британский натуралист-исследователь, ботаник и энтомолог.
  (1798-1867) британский офицер военно-морского флота и консервативный политик, 2-й барон Колчестер, член Палаты лордов.
  (1860-1923) офицер пехоты США, участник Испано-американской, Филиппино-американской и Первой мировой войны.
 Чарлз Грили Аббот (1872-1973) американский астрофизик, исследователь Солнца и изобретатель устройств, использующих солнечную энергию.
  (род. 1945) офицер военно-морского флота США, адмирал, советник по вопросам безопасности Президента США Джорджа Буша (младшего).